Signs of Life,  du groupe Poets of the Fall sorti en 2004 ;
 Signs of Life,  de Penguin Cafe Orchestra sorti en 1987 ;
 Signs of life, chanson des Pink Floyd,  de l'album A Momentary Lapse of Reason sortie en 1987 ;
 Signs of Life, film américain de John David Coles sorti en 1989.

Homonymie de titre